Bourget är ett samhälle i Kanada.   Det ligger i provinsen Ontario, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Bourget ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bourget är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Bourget. Närmaste större samhälle är Clarence-Rockland,  km nordväst om Bourget. 

Omgivningarna runt Bourget är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Bourget är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ontario